Alberto del Solar puede referirse a

 Alberto del Solar, un militar y escritor chileno.
 Alberto del Solar, un actor argentino.
 Alberto del Solar, un futbolista peruano.